Il singolare degli Internazionali d'Italia 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il campione uscente era Andrés Gómez, ma è stato sconfitto al primo turno da Jan Gunnarsson. In finale Yannick Noah ha battuto Miloslav Mečíř per 6-3, 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Mats Wilander (semifinale)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Henrik Sundström (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Yannick Noah (campione)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Francesco Cancellotti (terzo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Greg Holmes (primo turno)
 Juan Aguilera (terzo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1985